Чемпионат Германии по футболу 1973/1974

 Чемпионат ГДР по футболу 1973/1974 — сезон 1973/1974 восточногерманской Оберлиги.
 Чемпионат ФРГ по футболу 1973/1974 — сезон 1973/1974 западногерманской Бундеслиги.